Winter Park est une ville américaine de l'État du Colorado.
 Winter Park Resort
 Winter Park est une ville américaine de l'État de Floride.
 Winter Park Company
 Winter Park High School

Homonymie de localités aux États-Unis